SPA peut être un sigle ou un code. Spa est un nom propre, spa est un nom commun.

Abréviation 
SpA est une abréviation qui peut désigner :
 Share purchase agreement (pour acte de cession de droits sociaux comme un acte de cession d'actions par exemple) par opposition à APA ou asset purchase agreement (pour acte de cession d'actif comme un acte de cession de fonds de commerce par exemple) ;
Spondylarthrite ankylosante, une maladie rhumatismale auto-immune et inflammatoire.
 Spécialisées arrivée Point A, un circuit (qui relie un PABX à l'opérateur) n’acheminent que des appels sortants (du PABX vers l'opérateur).

Sigle 
SPA est un sigle qui peut désigner :

Français 
 service public administratif ;
 situation de prise d'arme, une désignation du personnel d'une entité militaire décrivant leur situation (présent, en mission en France ou à l'étranger, désertion, etc. ;
 dans le domaine de la protection des animaux :
 société de protection des animaux, l'appellation générique des associations dont l'objet est la protection des animaux  (il en existe quelques centaines en France) ;
 l'association Société protectrice des animaux, créée en France en 1845 ;
 société par actions ;
 standard de pouvoir d'achat, un standard permettant de comparer les niveaux de vie de différents pays ;
 substance psychoactive, en psychologie ;

Anglais 
 Saddle point approximation (en français, méthode du point col), dans la théorie quantique des champs ;
 Socialist Party of America (en français, Parti socialiste d'Amérique), un parti politique américain ;
 Software Publishers Association, actuellement Software and Information Industry Association ;
 Special Protection Area (en français, zone de protection spéciale), dans le cadre du programme européen de protection de l'environnement Natura 2000 ;
 St. Paul Academy and Summit School, une école de la ville de Saint Paul dans le Minnesota ;
 St. Patrick's Athletic, un club de football irlandais, Dublin ;
 Saudi Press Agency, une agence de Presse d'Arabie saoudite ;
 Single page application (en français, application web monopage) ;
  ;

Italien 
 Società per azioni, (S.p.A.), une société par actions - société anonyme ;
 Società Piemontese Automobili, un constructeur italien d'automobile ;
 Fiat SPA, une usine du constructeur italien Fiat V.I. spécialisée dans les camions lourds ;

Latin 
 Salus (ou Sanitas) per aquam (en français, la santé par l'eau) ;
 Sit pax advenientibus (en français, la paix soit sur ceux qui arrivent) formule que l'on retrouve par exemple inscrite au monastère d'Obermarchtal ;

Néerlandais 
 Socialistische Partij Anders (sp.a), un parti politique flamand ;

portugais 
 , une coopérative de gestion des droits d'auteur au Portugal.

Code 
SPA est un code qui peut désigner :
 Spartanburg-Downtown, en Caroline du Sud, États-Unis, selon le code IATA des aéroports internationaux ;
 la langue espagnole, selon ISO 639-2 alpha-3 p
 un type de section de courroie trapézoïdale.

Nom commun 
 Spa, un établissement de soin d'hydrothérapie
 Spa, une baignoire d'hydromassage

Nom propre

Toponyme 

Le toponyme « Spa » trouve son origine dans la ville de Spa, en principauté de Liège, qui se développe comme centre thermal européen à partir du .

L'étymologie du lieu serait, selon certaines hypothèses, à rapprocher du wallon spās/spōs issu de l'ancien latin sparsa féminin de sparsus, signifiant « épars, dispersé, éparpillé » et faisant référence à un village dont les maisons étaient éparpillées pour toutes sortes de raisons, dont - peut-être - la présence de nombreuses sources thermales. Une autre origine pourrait être celle de « source jaillissante » du latin sparsa « éparse » et « jaillissante » participe passé de spargere, ou, plus simplement, « espace libre » du wallon spâ et du latin spatia, pluriel spatium.

En 1626, un « Spa » se développe en Angleterre à Harrogate sur le modèle du bourg ardennais après la visite de William Singsby à Spa en 1561. Les Anglais ont été de friands bobelins de Spa depuis l’origine de son développement jusqu’à environ la première moitié du .

Durant trois siècles, en même temps que le succès grandissant de Spa, en principauté de Liège, comme ville d’eau, différents autres « Spa » verront le jour au Royaume-Uni. Plusieurs d’entre eux prendront jusqu’à aujourd’hui le toponyme « Spa » en complément de leurs toponymes d’origine (Voir ci-dessous). D’autres garderont, comme nouvelle ville d’eau, leur toponyme d’origine sans adjonction ou encore avec celles de Wells, Bath, etc. Ailleurs en Europe, les adjonctions de Bad, les-Bains, etc., selon les caractéristiques linguistiques locales, seront courantes.

Du toponyme d’origine, Spa, en passant par les  et autres toponymes « Spa » qui se développèrent, il deviendra de plus et par conséquent, au , un nom commun dans différentes langues. Tout d'abord, en anglais, comme terme générique pour une station thermale ou une eau minérale, ensuite ce que le Petit Robert de la langue française définit comme : « 1. Bain à remous. 2. (1998) Centre de beauté et de remise en forme, dans un cadre luxueux. »

Belgique 
 Spa, ville francophone de Belgique située dans la province de Liège en Région wallonne.

Royaume-Uni 
 Boston Spa
 
 
 Droitwich Spa
 Royal Leamington Spa
 Cheltenham Spa

Irlande 
 Spa, lieu-dit dans le comté de Kerry au Sud-Ouest de l'Irlande

Autres 
 Spa, une marque d'eau minérale belge
 Spa, un ancien dragueur de mines côtier de la force navale belge
 Spa, une escadrille de chasse de l'armée de l'air française

Notes et références 

Homonymie d'acronyme
Code